Rotman ist der Familienname folgender Personen:

 Leon Rotman (* 1934), rumänischer Kanute
 Patrick Rotman (* 1949), französischer Autor 
 Rajko Rotman (* 1989), slowenischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Rottman
 Rodman